Яруше́вич — фамилия.
 Ярушевич, Борис Дорофеевич (в монашестве Николай; 1891—1961) — епископ Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, проповедник и богослов, преподаватель.
 Ярушевич, Афанасий Викентьевич (1867—1924) — белорусский общественный деятель, историк, педагог, один из представителей школы «западноруссизма».